Ајда има више значења:
 Ајда
 Округ Ајда (Ајова)
 Ајда (Луизијана)